Emscherkurve bezeichnet:

 die Fankurve des S.C. Rot-Weiß Oberhausen im zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal gelegenen Niederrheinstadion.
 Emscherkurve 77 ist der Name einer Oi!/Streetpunk-Band aus Oberhausen.